Bowling Green kan syfta på:

 Bowling Green State University – ett amerikanskt offentligt forskningsuniversitet som ligger i Bowling Green, Ohio

Geografi

Tyskland 

 Bowling Green, Wiesbaden – en park i Wiesbaden

USA 

 Bowling Green, Kentucky 
 Bowling Green, Missouri 
 Bowling Green, Ohio 
 Bowling Green, Virginia

Musik 

Bowling Green (sång av The Everly Brothers) – en sång från 1967 av The Everly Brothers